Campionatul Balcanic de Atletism din 2002 s-a desfășurat între 24 și 25 august 2002 pe stadionul „Lia Manoliu” din București, România.

Rezultate
RM - record mondial; RC - record al competiției; RE - record european; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Note

Legături externe 
  2002 Balkan Athletics Championship la athleticspodium.com
  BALKAN GAMES/CHAMPIONSHIPS la gbrathletics

2002 în sport
Campionatul Balcanic de Atletism
Competiții sportive internaționale găzduite de România
Sport în București